Campeonato Uruguayo de Fútbol 2015-16 puede referirse a:

 el campeonato 2015-16 de la Primera División;
 el campeonato 2016 de la Primera División;
 el campeonato 2015-16 de la Segunda División;
 el campeonato 2016 de la Segunda División;
 el campeonato 2015-16 de la Segunda División Amateur.